

Informatica 
 CA Clarity – software gestionale di CA, Inc.

Medicina 
 CLARITY (Clear Lipid-exchanged Anatomically Rigid Imaging/immunostaining-compatible Tissue hYdrogel), tecnica di sostituzione del reticolo lipidico del cervello con un gel trasparente

Musica 
 Clarity – album dei Jimmy Eat World del 1999
 Clarity – singolo di John Mayer del 2004, dall'album Heavier Things
 Clarity – album di Zedd del 2012
 Clarity – singolo di Zedd del 2013, dall'album omonimo
Clarity – album di Kim Petras del 2019

Altro 
 Clarity – marchio della 3M